Боте́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 55 км на схід від Парижа, 40 км на північний схід від Мелена.

Історія 

1 січня 2019 року Ботей і Сен було об'єднано в новий муніципалітет Ботей-Сен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 249 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 743,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ботей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сена і Марна